Francesc Juallar, canonge d'Elna al segle XVI
 Francesc Juallar, jutge rossellonès del , rector de la universitat de Perpinyà